A 889-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, mely Újpest-Városkapu autóbusz-állomást és Pilismarótot köti össze.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Újpest-Városkapu(XIII. kerület)végállomás||48
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Tungsram||47
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Fóti út||46
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Szentendre, Papírgyár||45
|align=left|
|-
|4|| Szentendre, Egyetem||44
|align=left|
|-
|5|| Szentendre, autóbusz-állomás||43
|align=left|
|-
|6|| Szentendre, Római kőtár||42
|align=left|
|-
|7|| Szentendre, Bükkös patak||41
|align=left|
|-
|8|| Szentendre, Izbégi elágazás||40
|align=left|
|-
|9|| Szentendre, Pismány ABC||39
|align=left|
|-
|10|| Szentendre, Danubius szálló||38
|align=left|
|-
|11|| ||37
|align=left|
|-
|12|| Szentendre, Horgony utca||36
|align=left|
|-
|13|| Szentendre, Barackvirág utca||35
|align=left|
|-
|14|| Szentendre, szigetmonostori rév||34
|align=left|
|-
|15|| Leányfalu, Akácos út||33
|align=left|
|-
|16|| Leányfalu, Boldogtanyai út||32
|align=left|
|-
|17|| Leányfalu, Erkel Ferenc utca||31
|align=left|
|-
|18|| Leányfalu, pócsmegyeri rév||30
|align=left|
|-
|19|| Leányfalu, Alszeghy Kálmán tér||29
|align=left|
|-
|20|| Leányfalu, Seres utca||28
|align=left|
|-
|21|| Leányfalu, Tavasz utca||27
|align=left|
|-
|22|| Tahitótfalu, Újtelep||26
|align=left|
|-
|23|| Tahitótfalu, MTA üdülő||25
|align=left|
|-
|24|| Tahitótfalu, Hídfő||24
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Tahitótfalu, Hősök tere megállót csak néhány járat érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Tahitótfalu, Hősök tere||*
|align=left|
|-
|25|| Tahitótfalu, Gesztenye sor||23
|align=left|
|-
|26|| Tahitótfalu, FŐKERT||22
|align=left|
|-
|27|| Váradok||21
|align=left|
|-
|28|| Dunabogdány, Kőbánya||20
|align=left|
|-
|29|| Dunabogdány, községháza||19
|align=left|
|-
|30|| Dunabogdány, patak||18
|align=left|
|-
|31|| Dunabogdány, Gyermeküdülő||17
|align=left|
|-
|32|| Dunabogdány, Kőkereszt dűlő||16
|align=left|
|-
|33|| Visegrád-Szentgyörgypuszta||15
|align=left|
|-
|34|| Visegrád, Szociálisotthon||14
|align=left|
|-
|35|| Visegrád, Várkert||13
|align=left|
|-
|36|| Visegrád, Hajóállomás||12
|align=left|
|-
|37|| Visegrád, Királyi Palota||11
|align=left|
|-
|38|| Visegrád, nagymarosi rév||10
|align=left|
|-
|39|| Visegrád, Újtelep||9
|align=left|
|-
|40|| Visegrád, Kőbánya||8
|align=left|
|-
|41|| Visegrád, Lepencefürdő||7
|align=left|
|-
|42|| Visegrád, Gizellatelep kórház||6
|align=left|
|-
|43|| Visegrád, Diós||5
|align=left|
|-
|44|| Dömös, Hajóállomás||4
|align=left|
|-
|45|| Dömös, templom||3
|align=left|
|-
|46|| Dömös, felső||2
|align=left|
|-
|47|| Pilismarót, alsó||1
|align=left|
|-
|48|| Pilismarót, községházavégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szentendre autóbuszvonalai
Tahitótfalu